Spojení písmen L a E může mít různé významy:

LE 
 AL-LE – kód ISO 3166-2 pro albánský okres Lezhë
 SPZ okresu Levoča
 LEO Express a. s., český železniční dopravce
 LE, kategorie vlaků železničního dopravce LEO Express a. s., údajně provozně rovnocenná s kategorií InterCity
 LE, Limited Edition, limitovaná edice

Le 
 Lê – asijské příjmení